Алексе́й Михайлович Бажа́нов:
 Бажанов, Алексей Михайлович (в монашестве Никифор; 1832—1895) — архимандрит, автор Иллюстрированной полной популярной Библейской Энциклопедии.
 Бажанов, Алексей Михайлович (1820—1889) — русский агроном и зоотехник.